

Cinema
Scandal Sheet – film statunitense del 1931 diretto da John Cromwell
Scandal Sheet -– film statunitense del 1939 diretto da Nick Grinde
Ultime della notte (Scandal Sheet) – film statunitense del 1952 diretto da Phil Karlson

Televisione
Scandal Sheet – film per la televisione statunitense del 1985 diretto da David Lowell Rich